Вінсент Альбертович Меттель (народився , Тюмень, Тюменська область, РРФСР) - український режисер кіно і театру, актор, продюсер, сценарист і письменник. .Директор кіностудії Grey Space Films, Художній керівник Київського Сірого Театру Чуттєвого Психоаналізу, декан Курсів Театру, Кіно і Телебачення, засновник Театру*Кіно.

Примітки 

Народились 17 лютого
Уродженці Тюмені
Народились 1986